Михаил Кириллович Чёрный (28 октября 1911, Богодухов — 10 июля 1985) — советский кинооператор. Заслуженный деятель искусств УССР (1967). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).

Биография 
Родился а. В 1936 году окончил операторский факультет Киевского киноинститута. Ещё студентом в 1932 году начал работать на Киевской киностудии ассистентом оператора. В 1941—1944 годах работал ассистентом на Ашхабадской киностудии, с 1944 года — на Киевской киностудии имени А. П. Довженко. Член КПСС с 1953 года.

Умер 12 июля 1985 года.

Фильмография 

 1950 — В мирные дни
 1952 — В степях Украины (фильм-спектакль)
 1953 — Команда с нашей улицы
 1954 — Лымеривна (фильм-спектакль)
 1955 — Пути и судьбы
 1957 — Партизанская искра
 1958 — Повесть наших дней
 1960 — Вдали от Родины
 1962 — В мёртвой петле
 1964 — Сон
 1965 — Гадюка
 1967 — Цыган
 1968 — Разведчики
 1969 — Та самая ночь
 1971 — Инспектор уголовного розыска
 1972 — Только ты
 1974 — Трудные этажи; Поцелуй Чаниты
 1975 — Я больше не буду
 1976 — Не плачь, девчонка…
 1977 — Тачанка с юга
 1978 — Мятежный «Орионъ»
 1979 — Расколотое небо
 1980 — Берём всё на себя
 1981 — Капель
 1983 — На вес золота ''(совместно с А. М. Чёрным)
 1985 — Контрудар

Награды и премии 
 Два ордена «Знак Почёта» (24.11.1960 и 30.5.1978)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за подводные съёмки для фильма «В мирные дни» (1950)
 Заслуженный деятель искусств УССР (1967)

Примечания

Источники 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1ё970
 «Кино». Энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1987

Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Социалистический реализм